Michielin – cognome italiano
 Francesca Michielin – cantante e compositrice italiana